El topónimo Little Houghton puede hacer referencia a:

 Little Houghton (Northamptonshire, Inglaterra); o a
 Little Houghton (Yorkshire del Sur, Inglaterra).